

Događaji 

 Lucije Tarkvinije Prisk (Lucius Tarquinius Priscus) počeo vladati kao peti kralj Rima (vladao 617. pr. Kr. – 579. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti